19. Halowe Mistrzostwa Świata w Lekkoatletyce – zawody lekkoatletyczne, które mają odbyć się w marcu 2023 roku w Nankinie, w Chińskiej Republice Ludowej. Zawody zostały przeniesione z sezonu 2020, a następnie 2021 w związku z rozszerzaniem się zakażeniami koronawirusem SARS-CoV-2. 

Kandydatami do organizacji mistrzostw były trzy miasta: Nankin, Belgrad oraz Toruń, który jednocześnie ubiegał się o prawo do goszczenia halowych mistrzostw Europy w sezonie 2021. Gospodarz wydarzenia został wybrany przez Radę Międzynarodowego Stowarzyszenia Federacji Lekkoatletycznych 27 listopada 2017 roku.

Pierwotnie zawody miały odbyć się pomiędzy 13 i 15 marca 2020 roku jednak pod koniec stycznia tego roku, w związku z pandemią COVID-19, Rada World Athletics przeniosła zawody na kolejny rok. Kilka tygodni później potwierdzono nowy termin mistrzostw tzn. okres pomiędzy 19 i 21 marca 2021 roku. 10 grudnia 2020 roku poinformowano, że zawody zostają przeniesione na rok 2023.

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Klasyfikacja medalowa

Przypisy 

2023
2023 w lekkoatletyce
Lekkoatletyka w Chinach
Sport w Nankinie
Wydarzenia sportowe przeniesione w związku z pandemią COVID-19
2023 w Chinach